Rybanská ist der Familienname der folgenden Personen:
 Nataša Rybanská (* 2000), ungarische Wasserballspielerin
 Nikola Rybanská (* 1995), slowakische Fußballspielerin